Cameron puede hacer referencia a:

Personalidades

Apellido
 David Cameron (1966), político y primer ministro británico;
 James Cameron (1954), director, guionista y productor de cine canadiense;
 Alexander A. Cameron, neozelandés, primer administrador de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego;
 Alexander Cameron (1864-1940), escocés, uno de los primeros colonos de la Provincia de Malleco, Chile.

Nombre
 Cameron Bright (1993), actor canadiense;
 Cameron Diaz, actriz estadounidense;
 Cameron van der Burgh (1988), nadador sudafricano;
 Cameron Richardson (1979), actriz y modelo estadounidense;
 Cameron Mitchell, músico estadounidense, participante de The Glee Project
 Cameron Lynn, Ariane Andrew, luchadora profesional estadounidense.
 Cameron Mitchell actor.
 Cameron Dallas, personalidad de Internet y actor estadounidense.
 Cameron Russell, modelo estadounidense.
 Noah Cameron Schnapp, (conocido como Noah Schnapp) actor estadounidense.
 Cameron Boyce (1999-2019), actor estadounidense
 Dove Cameron, actriz estadounidense
 James Cameron, actor estadounidense

Lugares

Canadá
 Cameron, municipio rural de Manitoba, Canadá;
 Cameron, comunidad rural en el condado de Peterborough, Ontario, Canadá;
 Cameron, comunidad rural del desaparecido municipio de Fenelon, ahora parte de Kawartha Lakes, Ontario, Canadá;
 Papineau-Cameron, localidad de Ontario, Canadá;
 Cameron, comunidad rural en Nueva Escocia, Canadá;

Chile
 Cameron, localidad de Tierra del Fuego, Chile.

Escocia
 Cameron, localidad cercana a Saint Andrews, Escocia.

Estados Unidos de América
 Cameron, localidad en el condado de Coconino, Arizona, Estados Unidos;
 Cameron, pueblo de Carolina del Norte, Estados Unidos;
 Cameron, pueblo de Carolina del Sur, Estados Unidos;
 Cameron, localidad del condado de Kern, California, Estados Unidos.
 Cameron, localidad del condado de Mendocino, California, Estados Unidos.
 Municipio de Cameron, Dakota del Norte, Estados Unidos;
 Cameron, área no incorporada del condado de Warren, Illinois, Estados Unidos.
 Municipio de Cameron, Iowa, Estados Unidos;
 Cameron, lugar designado por el censo en la parroquia de Cameron, Luisiana, Estados Unidos;
 Parroquia de Cameron, Luisiana, Estados Unidos;
 Municipio de Cameron, Minnesota, Estados Unidos;
 Cameron, área no incorporada en el condado de Madison, Montana, Estados Unidos;
 Cameron, ciudad de Misuri, Estados Unidos;
 Municipio de Cameron, Nebraska, Estados Unidos;
 Cameron, pueblo de Nueva York, Estados Unidos;
 Cameron, área no incorporada del municipio de Adams, condado de Monroe, Ohio, Estados Unidos;
 Cameron, pueblo de Oklahoma, Estados Unidos;
 Condado de Cameron, Pensilvania, Estados Unidos;
 Cameron, pueblo de Texas, Estados Unidos;
 Condado de Cameron, Texas, Estados Unidos;
 Cameron, ciudad de Virginia Occidental, Estados Unidos;
 Cameron, localidad del condado de Barron, Wisconsin, Estados Unidos;
 Cameron, localidad del condado de Wood, Wisconsin, Estados Unidos.

Personajes ficticios
 Cameron Mitchell, personaje de Stargate;
 Cameron "Cam" Watanabe, personaje de Power Rangers Tormenta Ninja.

Otros
 Cameron, un cráter en la Luna;
 Universidad de Cameron, en Lawton (Oklahoma);
 Hacienda Cameron, en Tierra del Fuego, Chile.